BTX peut faire référence à :
 BTX, une recommandation en électronique pour l'évacuation de la chaleur des cartes ;
 mélange BTX, un mélange de benzène, de toluène et de xylène, les hydrocarbures aromatiques les plus courants ;
 batrachotoxine ;
  Aéroport de Betoota, dans le comté de Diamantina, dans le Queensland, en Australie (selon le code AITA) ;
 B't X, un manga de Masami Kurumada ;
 , le service allemand de Vidéotex, semblable au Minitel français.